Rautu ist:

ein ehemaliger Ort in Finnland – 1944 an die Sowjetunion abgetreten, heute Sosnowo

Răutu ist der Familienname folgender Personen:

Colea Răutu (1912–2008), rumänischer Schauspieler
Leonte Răutu (1910–1993), rumänischer Propagandadirektor